Instinct může být:

 Instinct (hudební skupina) – česko-slovenská hudební skupina
 Instinct (seriál) – americký dramatický seriál
 Instinct (album, Iggy Pop) – album zpěváka Iggyho Popa
 Instinct (album, Ektomorf) – album skupiny Ektomorf
 Instinct Records – americké hudební vydavatelství